Erva-das-pampas é o nome comum de diversos vegetais:

 Do género Cortaderia
 Cortaderia selloana